Dimităr Evtimov – calciatore bulgaro
 Ilian Evtimov – cestista bulgaro naturalizzato francese
 Ilija Evtimov – ex cestista bulgaro
 Vasil Evtimov – ex cestista bulgaro naturalizzato francese